В парному розряді жіночого тенісного турніру Gaz de France Stars 2006, що проходив у рамках Туру WTA 2006, Ліза Реймонд і Саманта Стосур виграли титул, у фіналі перемігши пару Елені Даніліду і Ясмін Вер 6-2, 6-3.

Сіяні пари 

 Ліза Реймонд /  Саманта Стосур (чемпіонки)
 Віра Лиховцева /  Мара Сантанджело (1-ше коло)

 Barbora Stríýcová /  Андрея Ванк (півфінал)
 Катерина Бондаренко /  Юліана Федак (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Gaz de France Stars